{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (87501) - || 2000 QD169 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87502) - || 2000 QC173 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87503) - || 2000 QH173 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87504) - || 2000 QB174 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87505) - || 2000 QD174 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87506) - || 2000 QG174 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87507) - || 2000 QY175 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87508) - || 2000 QE176 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87509) - || 2000 QT181 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87510) - || 2000 QJ183 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87511) - || 2000 QA184 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87512) - || 2000 QZ184 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87513) - || 2000 QD188 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87514) - || 2000 QB190 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87515) - || 2000 QG190 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87516) - || 2000 QU190 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87517) - || 2000 QB191 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87518) - || 2000 QM191 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87519) - || 2000 QO191 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87520) - || 2000 QL192 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87521) - || 2000 QM192 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87522) - || 2000 QK193 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87523) - || 2000 QS193 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87524) - || 2000 QQ197 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87525) - || 2000 QV197 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87526) - || 2000 QK198 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87527) - || 2000 QO198 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87528) - || 2000 QP198 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87529) - || 2000 QZ199 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87530) - || 2000 QG200 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87531) - || 2000 QJ200 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87532) - || 2000 QX201 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87533) - || 2000 QG203 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87534) - || 2000 QR203 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87535) - || 2000 QY203 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87536) - || 2000 QZ203 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87537) - || 2000 QX205 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87538) - || 2000 QA206 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87539) - || 2000 QY206 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87540) - || 2000 QB207 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87541) - || 2000 QG208 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87542) - || 2000 QA214 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87543) - || 2000 QA215 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87544) - || 2000 QL217 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87545) - || 2000 QB218 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87546) - || 2000 QE218 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87547) - || 2000 QZ219 || 21 augustus 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87548) - || 2000 QC222 || 21 augustus 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87549) - || 2000 QW222 || 21 augustus 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87550) - || 2000 QU224 || 26 augustus 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (87551) - || 2000 QC227 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87552) - || 2000 QV227 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87553) - || 2000 QO229 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87554) - || 2000 QM231 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87555) - || 2000 QB243 || 25 augustus 2000 || Cerro Tololo || Cerro Tololo
|-
| (87556) - || 2000 RL1 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87557) - || 2000 RX1 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87558) - || 2000 RL3 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87559) - || 2000 RC4 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87560) - || 2000 RE4 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87561) - || 2000 RM4 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87562) - || 2000 RZ5 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87563) - || 2000 RP6 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87564) - || 2000 RQ9 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87565) - || 2000 RE10 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87566) - || 2000 RO10 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87567) - || 2000 RC11 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87568) - || 2000 RW11 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87569) - || 2000 RS12 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87570) - || 2000 RB13 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87571) - || 2000 RS13 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87572) - || 2000 RF14 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87573) - || 2000 RH14 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87574) - || 2000 RK14 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87575) - || 2000 RN14 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87576) - || 2000 RY14 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87577) - || 2000 RH15 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87578) - || 2000 RU15 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87579) - || 2000 RX15 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87580) - || 2000 RE16 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87581) - || 2000 RX18 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87582) - || 2000 RP19 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87583) - || 2000 RD20 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87584) - || 2000 RE21 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87585) - || 2000 RV21 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87586) - || 2000 RJ22 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87587) - || 2000 RL22 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87588) - || 2000 RY22 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87589) - || 2000 RN23 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87590) - || 2000 RO24 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87591) - || 2000 RX26 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87592) - || 2000 RD28 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87593) - || 2000 RE28 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87594) - || 2000 RL29 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87595) - || 2000 RM30 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87596) - || 2000 RG31 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87597) - || 2000 RU32 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87598) - || 2000 RY32 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87599) - || 2000 RM33 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87600) - || 2000 RF34 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten